That’s the Stuff — второй студийный альбом американской хард-рок-группы Autograph, вышедший в 1985 году .

История 
That’s the Stuff был выпущен в октябре 1985 года. Другая версия альбома вышла позже — в 1986 году, с голубой обложкой и немного другим оформлением. Во второй версии альбома трек «Six String Fever» заменили на трек «We’re an American Band». Также в 1986 году группа выпустила два сингла с альбома — «That’s the Stuff» и «Blondes in Black Cars».

Ремастеринг и переиздание 
Ремастеринг оригинального альбома был сделан на Spitfire Records в 2002 году. Был сохранён тот же трек-лист, что и на оригинале, без замены «Six String Fever». Сейчас ремастеринг-версию альбома весьма трудно найти.

В 2009 году That’s the Stuff был переиздан на британском лейбле Rock Candy. Был сохранён оригинальный трек-лист, а песня «We’re an American Band» была добавлена бонус-треком.

Список композиций

Участники записи 
 Стив Планкетт — вокал, ритм-гитара
 Стив Линч — гитара
 Рэнди Рэнд — бас-гитара, бэк-вокал
 Стивен Ишам — клавишные, бэк-вокал
 Кени Ричардс — ударные

Ссылки 
 That’s the Stuff на allmusic.com 

Альбомы Autograph
Альбомы RCA Records